Польковичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Польковичи — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Польковичи — деревня в Кировском районе Могилёвской области.